The Doctor's Secret – cortometraggio del 1913 diretto da Van Dyke Brooke
The Doctor's Secret – film danese del 1915 
The Doctor's Secret – film del 1929 diretto da William C. de Mille